Вергелис — еврейская фамилия.

 Вергелис, Арон Алтерович (1918—1999) — еврейский советский поэт и редактор (идиш).
 Вергелис, Олег Анатольевич (1967—2022) — украинский журналист, писатель, публицист и редактор.